Kimmritz ist der Familienname folgender Personen:

 Ingo Kimmritz (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Willi Kimmritz (1912–1950), deutscher Einbrecher, Vergewaltiger und Mörder

Siehe auch:
 Gimritz